Lee White peut désigner :
 Lee White (1946-), un joueur américain de football américain ;
 Lee White (1965-), homme politique et scientifique gabonais, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement.